Wenden (Alemanha)
Wenden (Arizona)
Cēsis

Desambiguações de topônimos